Мангидай — название населённых пунктов в России:

 Мангидай — село в Сретенском районе Забайкальского края.
 Мангидай — село в Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области.